Alplaus ist der Name von:
 Alplaus Kill, ein Fluss im US-Bundesstaat New York
 Alplaus (New York), eine Ortschaft im US-Bundesstaat New York